Žejinci je naselje u Zagrebačkoj županiji u sastavu Općine Luka u Hrvatskom zagorju. Površina naselja iznosi 2,62 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 412 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji